Anopolis is de naam van meerdere plaatsen op Kreta:
 Anopolis (Gouves)
  Anopolis (Sfakia)